Lerbäckstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lerbäckstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Lerbäckstjärnarna, sjö i Vansbro kommun, 
Lerbäckstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (40,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn